Constitution Hall ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 DAR Constitution Hall, Konzerthalle in Washington, D.C.

im NRHP gelistete Objekte:
 Constitution Hall (Alaska), NRHP-Nr. 05001196
 Constitution Hall (Colorado), NRHP-Nr. 70000159
 Constitution Hall (District of Columbia), NRHP-Nr. 85002724
 Constitution Hall (Kansas), NRHP-Nr. 71000312